Rahasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rahasaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Rahasaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar